Arditi bezeichnet:

 Arditi (Sturmtruppen), reguläre italienische Sturmtruppen, insbesondere im Ersten Weltkrieg
 Arditi (Freischärler), eine italienische Freischärlergruppe um Gabriele D’Annunzio, die 1919 Fiume besetzte
 Arditi (Musikprojekt), ein nach den beiden obigen Einheiten benanntes schwedisches Martial-Industrial-Projekt
 Arditi del Popolo, Bezeichnung militanter antifaschistischer Gruppierungen von 1921 bis 1945

Arditi ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Arditi (1914–2012), französischer Maler
 Iracema Arditi (1924–2006), brasilianische Malerin
 Luigi Arditi (1822–1903), italienischer Musiker, Violinist, Komponist, Theaterkapellmeister
 Metin Arditi (* 1945), in Genf lebender Schriftsteller und Unternehmer
 Michele Arditi (1746–1838), italienischer Archäologe und Direktor des Nationalmuseums in Neapel
 Pierre Arditi (* 1944), französischer Schauspieler
 Tal Arditi (* 1998), israelischer Fusion- und Jazzmusiker